111 steht für:
 die natürliche Zahl 111
 111, das Jahr 111 nach Christus
 111 v. Chr., das Jahr 111 vor Christus
 Lada 111, russischer Pkw (Exportversion als Kombi), siehe WAS-2110
 Tatra 111, tschechoslowakischer Lkw
 111, Album (2002) von Željko Joksimović
 111 (auch: Centoundici), Album (2003) von Tiziano Ferro
 111, Album (2011) von Her Majesty & the Wolves (Kimberly Wyatt und Spencer Nezey)
 111, Album (2020) von Pabllo Vittar
 111, zentrale Notrufnummer in Neuseeland
 111, Rufnummer der Telefonauskunft in der Schweiz früher (nicht nur für Telefonnummern und Adressen)
 111 …, deutsche Fernsehsendung

 steht für:
 Millerscher Index, im Falle eines raumwürfelförmigen Kristallgitters die Richtung einer Raumdiagonalen

Siehe auch:
 111er
 III